Innerhalb der Oblast Swerdlowsk gibt es 68 Stadtkreise und fünf  Rajons, die mit Ausnahme des Stadtkreises des Zentrums Jekaterinburg sowie einiger sich nördlich und südlich daran anschließender Stadtkreise zu den fünf Verwaltungsbezirken (Sg. /uprawlentscheski okrug) /Sewerny (Nord), /Wostotschny (Ost), /Gornosawodskoi, /Sapadny (West) und /Juschny (Süd) gehören. Vier der Stadtkreise in der Oblast sind geschlossen (sog. SATOs). Die Rajons bestehen aus insgesamt fünf städtischen Gemeinden und 16 Landgemeinden.

Fußnoten 

Swerdlowsk